Ménes-patak, patak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
 Ménes-patak, patak Nógrád megyében
 Ménes-patak, patak Romániában, Erdélyben, az Aninai-hegységben